Draagkracht (constructie), de belasting die een constructie veilig kan dragen
Draagkracht (ondergrond), de mate waarin ondergrond en fundering een constructie kunnen ondersteunen
Liftkracht, de opwaartse druk die een vleugel of ander aerodynamisch element kan leveren 
Draagkracht (financieel), middelen om te voorzien in bestaanskosten
Draagkracht (ecologie), het vermogen van een ecosysteem om leven in stand te houden